Topolja (kyrillisch Тополя) ist der Name mehrerer Orte:

 Topolja (Hluchiw), Dorf in der ukrainischen Oblast Sumy, Rajon Hluchiw
 Topolja (Pryluky), Dorf in der ukrainischen Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky

Topolja ist auch der russinische Name des slowakischen Dorfes Topoľa

siehe auch:
 Topolya, ungarische Variante